L'Alghero frizzante bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino scarico
odore: gradevole e caratteristico di fruttato
sapore: secco o amabile frizzante

Storia

Abbinamenti consigliati 
Per questo vino che rispecchia il territorio di coltivazione, si consigliano piatti tipici e comunque a base di pesce di mare

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Voci correlate 
Vino Alghero

Frizzante bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino
Vini frizzanti